Ларис — во времена крестовых походов название египетской крепости Эль-Ариш.
 Ларис — река греческой Элиды.
 Ларис (; зоол.) — см. .

Примечания